Rote Wand kan syfta på:

Geografi

Österrike 

 Rote Wand (bergskedja), Steiermark, 
 Rote Wand (berg i Österrike, Vorarlberg), Politischer Bezirk Bludenz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar